Унион Ганадера има више значења:

 Унион Ганадера (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Унион Ганадера (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Унион Ганадера, Ел Марино (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику